RFI pode ser:
Rádio França Internacional
Rete Ferroviaria Italiana

Desambiguação